Сюзанна «Сьюзи» Кейн (; род. 27 августа 1978, Доркинг, Великобритания) — английская актриса, комедиант, сценаристка, джазмен, известная ролью Синтии в «Стэн и Олли» и Кэролайн Дэнби в «Обители Анубиса».

Биография 
Сьюзи Кейн — дочь оперной певицы Эллисон Уорнер и актёра, писателя Джона Кейна, а так же младшая сестра актёра Саймона Кейна. Её отец — создатель сериала-ситкома «Терри и Джун». Сьюзи имеет в корнях французское происхождение.

Хоть и родилась в Доркинге, выросла она в Лондоне. Изначально училась Кейн в Вестминстерском университете, но потом изучала китайский язык, актёрское мастерство и пошла на факультет режиссуры в Эдинбургском университете.

На данный момент проживает в Лондоне.

Фильмография

Примечания 

Выпускники Эдинбургского университета
Комедиантки Великобритании